De nombreuses personnes portent le nom anglo-saxon de Waller. Ce dernier désigne aussi certains lieux.

Patronyme 
 Adrian Waller (1989-), joueur de squash anglais
 Angelika Waller (1944- ), actrice allemande
 Augustus Desiré Waller (1856 - 1922), scientifique britannique, père de l'ECG.
 Augustus Volney Waller (1816-1870) anatomiste et physiologiste britannique, père du précédent. Il a laissé son nom à la dégénérescence wallérienne.
 Charlie Waller - musicien américain
 Darren Waller (1992-), joueur américain de football américain
 Douglas C. Waller - écrivain américain
 Eddy Waller (1889-1977), acteur américain
 Edmund Waller (1606-1687), poète anglais
 Edwin Waller - homme politique américain
 Erik Waller - bibliophile suédois
 Facundo Waller (né en 1997), footaballeur uruguayen
 Thomas Wright Waller, dit Fats Waller - musicien de jazz américain
 François Gerard Waller (1867-1934), directeur de musée et collectionneur néerlandais
 Frank Waller (1884-1941), athlète américain
 Fred Waller - inventeur du cinérama
 Friedrich Waller (1920-2004), sportif suisse, médaillé d'or de bobsleigh à deux aux Jeux olympiques d'hiver de 1948.
  (1945-2009), chanteur, compositeur et guitariste anglais (Peter and Gordon).
 Sir Hardress Waller, l'un des juges régicides du roi Charles  d'Angleterre
 Hector Waller (1900-1942), officier naval australien
 Le révérend Horace Waller (1833-1896), missionnaire et ami du docteur David Livingstone, a donné son nom à la gazelle de Waller
 Jürgen Waller (1939-2022), peintre allemand
 Kevin Waller (né en 1987), nageur handisport sud-africain
 Leslie Waller (1923-2007), écrivain américain, auteur de roman policier, d'espionnage et de politique-fiction
 Littleton Waller - officier du corps des marines des États-Unis
 Micky Waller (1941-), joueur de batterie allemand
 Rik Waller - chanteur britannique
 Robert James Waller (1939-2017), écrivain américain
 Ulrich Waller (1956- ), régisseur de théâtre, metteur en scène et auteur dramatique allemand
 William Waller - soldat anglais
 William Francis Frederick Waller - Soldat britannique

Toponyme 
 Waller, localité des États-Unis,
 Waller, localité des États-Unis, 
 Waller, localité des États-Unis,
 Comté de Waller, comté du Texas aux États-Unis.

Divers 
 La gazelle de Waller ou gérénuk (Litocranius walleri) est un animal d'Afrique orientale.

Personnages de fiction 
 Amanda Waller, personnage de l'univers de DC Comics.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme